Arkiomaa est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1876-1952), homme politique finlandais
Janne Leskinen (né en 1971), skieur alpin finlandais
Juice Leskinen (1950-2006), chanteur et compositeur finlandaise
Kristi Leskinen (née en 1981), skieuse acrobatique américaine
 (1908-1989), tireur sportif finlandais
 (1915-2002), nageuse olympique finlandaise
 (né en 1954), patineur artistique finlandais
Väinö Leskinen (1917-1972), homme politique finlandais
 (1909-1945), tireur sportif finlandais

Toponyme

Leskinen, île de la mer de Kara

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois